Ел Уаричо има више значења:

 Ел Уаричо, Сиудад Инсурхентес (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уаричо (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику